Barabaschow () steht für:

 Mykola Barabaschow (1894–1971),  ukrainisch-sowjetischer Astronom
 (2883) Barabashov, Asteroid des Hauptgürtels
 Barabashov (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars